Арсениды никеля — неорганические соединения металла никеля и мышьяка.

Литература 
 
 
 
 

никеля